Prevent steht für:
 ehemaliger Name von Coverity Static Analysis
 Prevent-Gruppe, internationaler Konzern
 Prevent DEV, deutscher Automobilzuliefer
 Prevent BH, bosnisch-herzegowinischer Automobilzulieferer und Textilhersteller

Siehe auch:
 Preventer